Helhest eller Helhesten kan henvise til forskellige artikler:

 Helhest – spøgelsesagtig trebenet hest.
 Helhesten (blad) – kunstblad fra 1940erne.